Change eller Changé kan syfta på:

 Change (film) – en film från 1994
 Change (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 The Change (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Change (musikalbum) – ett album av Sugababes
 The Change – ett album av Marie Fredriksson
 Change (sång) – en låt av Tears for Fears
 Change (Taylor Swift-låt) – en låt av Taylor Swift
 Change (låt av Hotel FM) – en låt av Hotel FM

Geografi

Frankrike 

 Changé, Mayenne, kommun i departementet Cayenne, 
 Changé, Sarthe, kommun i departementet Sarthe, 
 Change, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire,